Edward Lawton ist der Name folgender Personen:

* Edward Thaddeus Lawton (1913–1966), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Sokoto
 Edward W. Lawton (1786–1867), US-amerikanischer Politiker